Чемпіонат Казахстану з хокею (, ) — щорічні хокейні змагання в Казахстані, які проводяться з 1992 року під егідою Казахстанської федерації хокею із шайбою. У поточному чемпіонаті беруть участь дванадцять клубів.

Клуби

Чемпіони та призери

Титули

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль на eurohockey 

Хокейні ліги